Coppa Italia 2013/2014 kan avse:

Coppa Italia 2013/2014 (baseboll) – en basebollstävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 (basket) – en baskettävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 – en fotbollstävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 (ishockey) – en ishockeytävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 (landhockey) – en landhockeytävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 (racing) – en racingtävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 (rullskridskohockey) – en rullskridskotävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 (rugby union) – en rugby union-tävling i Italien
Coppa Italia 2013/2014 (softboll) – en softbolltävling i Italien
Coppa Italia 2013–2014 (volleyboll, damer) – en volleybolltävling för damer i Italien
Coppa Italia 2013–2014 (volleyboll, herrar) – en volleybolltävling för herrar i Italien